Guido Guerra I (?-1103)
 Guido Guerra II (?-1124) – margravio di Toscana
 Guido Guerra III (?-1213) – uomo d'armi e politico
 Guido Guerra IV (1196-1239) - politico
 Guido Guerra V (1220-1272) – condottiero
 Guido Guerra (1920-2011) – ingegnere